Bolesław Sikorski (1884-), pułkownik uzbrojenia Wojska Polskiego
 Bolesław Sikorski (1884-1940), prawnik, ekonomista, polityk